Блокбастер:
 Блокбастер
 Блокбастер (фильм)
 Блокбастер (бомба)

См. также 
 Нереальный блокбастер